Тиджани

Персоналии
 Ахмад ат-Тиджани (1735—1815) — суфийский шейх, основатель тариката тиджания
 
 Тиджани, Юсуф Башир (1912—1937) — арабский поэт (Судан)
См. также
 Тиджани — нисба, указывающая на принадлежность к берберскому племени тиджана